CXJ est un code qui peut faire référence à :
 , à Caxias do Sul, dans l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports